Премьер-министр Тринидада и Тобаго — глава правительства Тринидада и Тобаго.

Диаграмма пребывания в должности

Главный министр Тринидада и Тобаго (колония, 1950—1959) 
Гла́вный мини́стр Тринида́да и Тоба́го () — в колонии Великобритании Тринидад и Тобаго — глава правительства, которому принадлежала ограниченная исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Премьер Тринидада и Тобаго (самоуправляемая колония, 1959—1962) 
Премье́р Тринида́да и Тоба́го () — в самоуправляемой колонии Великобритании Тринидад и Тобаго — глава правительства, которому принадлежала ограниченная исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Премьер-министры Тринидада и Тобаго (с 1962) 
Премье́р-мини́стр Тринида́да и Тоба́го () является главой правительства, которому принадлежит исполнительная власть. Им становится лидер победившей на выборах в парламент партии.

Политическая система Тринидада и Тобаго до 1976 года определялась как парламентская монархия, возглавляемая монархом Тринидада и Тобаго (которым являлась Елизавета II). Поскольку королева не могла находиться во всех Королевствах Содружества, она назначала генерал-губернатора для осуществления своих обязанностей в качестве королевы Тринидада и Тобаго. Генерал-губернаторы несли ответственность за назначение премьер-министра, а также других министров правительства после консультаций с премьер-министром.

В августе 1976 года Тринидад и Тобаго был провозглашен республикой с введением должности Президента Тринидада и Тобаго.

См. также 
 Список президентов Тринидада и Тобаго
 Генерал-губернатор Тринидада и Тобаго

Примечания

Ссылки 

 Список руководителей Тринидада и Тобаго

Тринидад и Тобаго
Тринидад и Тобаго